Della famiglia Prodi sono noti, in ambiti diversi, i seguenti membri, tutti fratelli:
Giovanni Prodi (1925-2010), matematico italiano
Giorgio Prodi (1928-1987), oncologo e scrittore italiano
Paolo Prodi (1932-2016), storico italiano
Vittorio Prodi (n. 1937), fisico e politico italiano
Romano Prodi (n. 1939), economista e politico italiano
Franco Prodi (n. 1941), fisico italiano